CTP  kan syfta på:

 CTP-teknik – grafisk term för plåtskrivare till offsettryck, se Offsettryck
 CTP – en pyrimidinnukleotid, se Cytidintrifosfat
 CTP –  en profil Cordless Telephone Profile i Bluetooths protokollstack, se Bluetoothprotokollstack